Tento seznam shrnuje mužské fotbalové hráče se 100 nebo více odehranými mezinárodními zápasy.

K 2. prosinci 2019 se podle oficiálních dokumentů FIFA objevilo celkem 509 hráčů se 100 nebo více mezinárodních zápasech za jejich příslušné země. Ahmed Hassan z Egypta v současné době drží  rekord se 184 zápasy. Prvním fotbalistou, který se objevil ve 100 mezinárodních zápasech, byl Billy Wright z Anglie v roce 1959. Celkem se objevil v 105 zápasech za Anglii, z toho v 90 jako kapitán.

Aktuálním aktivním hráčem s největším počtem mezinárodních zápasů je Ahmed Mubarak z Ománu se 179 zápasy k 30. červnu 2020.

Seznam 

 K 17. červnu 2020

Hráči, kteří jsou v současné době mezinárodně aktivní, jsou uvedeni tučně.

 Notes

  Austrálie se připojila k AFC z OFC 1. ledna 2006, když měl Mark Schwarzer 36 zápasů a Tim Cahill měl 14 zápasů.

Shrnutí

Nejvíce hráčů se 100 a více odehraných mezinárodních zápasů podle států 
.

Nejvíce hráčů se 100 a více odehraných mezinárodních zápasů podle konfederací 

Fotbalisté
Fotbalové seznamy